Le Lievre oder Le Lièvre ist der Name von

 Jean-Baptiste Le Lièvre (1819–1886), französischer Politiker
 John Le Lievre (1956–2021), englischer Squashspieler
 Manuel Le Lièvre (* 1953), französischer Schauspieler
 Nathalie Le Lievre, französische Windsurferin
 Peter Le Lièvre (1812–1878), britischer Maler